Stångskär kan syfta på:

Finland 

 Stångskär, Nagu, Åboland,  (2 ha)
 Stångskär, Kimitoön, Åboland,  (1 ha)
 Stångskär, Borgå, Nyland,  (2 ha)

Åland 

 Stångskär (norr Vårdö, Åland),  (38 ha)
 Stångskär (öst Vårdö, Åland),  (33 ha)
 Stångskär (Brändö, Åland),  (3 ha)

Sverige 

 Stångskärs naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun

Se även
Stångskäret